Тайга́:

 Тайга — хвойные леса Северного полушария.
 Проект «Тайга» — советский проект искусственного канала для подпитки мелеющего Каспийского моря.

В технике
 Тайга (вездеход) — внедорожное транспортное средство.
 MP-94 «Тайга» (ИЖ-94) — комбинированное охотничье ружьё.
 МЦВ-56 «Тайга» — малокалиберная спортивная винтовка.
 Тайга (судно) — гидрографическое судно пр. 862.
 Тайга (радиостанция) — широкодиапазонная помехозащищённая ВЧ/ОВЧ/УВЧ радиостанция специального назначения.

В культуре
 Тайга (песня, 1947) — песня из оперетты «Беспокойное счастье» (1947, музыка Юрия Милютина, слова Виктора Типота); самый знаменитый исполнитель — Георг Отс (1949, 1966 г.)
 Тайга (фильм, 1958) — художественный фильм о жизни немецких военнопленных в СССР (ФРГ, 1958).
 Тайга (фильм, 1985) — криминальный фильм Юрия Малашина по одноимённой повести Петра Проскурина (СССР, 1985).
 Тайга (фильм, 1992) — документальный фильм Ульрике Оттингера о жизни кочевых народов и племен Северной Монголии (1992).
 Тайга. Курс выживания — приключенческий телесериал (Россия, 2002).

Населённые пункты
 Тайга — город в Кемеровской области.
 Тайга — станция на Транссибирской железнодорожной магистрали.
 Тайга — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Тайга — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Тайга — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Тайга — посёлок в Дальнегорском районе Приморского края.
 Тайга — станция в Пий-Хемском районе Тувы.

Та́йга
 Тайга-драма — формат телесериалов японской телекомпании NHK; сериалы на исторические темы продолжительностью в год (как правило, с начала января до середины-конца декабря) с продолжительностью серии 45 минут.
 Tyga (род. 1989) — американский рэпер.

См. также 
 Таёжники (Sphaeritidae) — семейство жуков.
 Тайгинка — посёлок в Челябинской области.
 Таёжная
 Таёжное
 Таёжный